Итан Хейтер (; род.18 сентября 1998) — британский трековый и шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду . Чемпион мира 2018 в командной гонке преследования. Чемпион Европы 2018 года в омниуме.

Карьера

Победы 
На чемпионате мира 2018 года в Апелторне в командной гонке преследования Итан стал чемпионом мира.

На Чемпионате Европы по трековым велогонкам в Глазго в 2018 году в командной гонке преследования Итан завоевал бронзовую медаль в составе сборной Великобритании.

На Чемпионате Европы по трековым велогонкам в Глазго в 2018 году в омниуме Итан стал Чемпионом Европы.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года